Osoby o tym nazwisku:
 Attila Nádasi – węgierski zapaśnik
 Veronika Nádasi – węgierska aktorka i wokalistka